Son of a Pimp — второй студийный альбом американского рэпера из Окленда Mistah F.A.B., выпущенный 19 апреля 2005 года на лейбле Thizz Entertainment. Продюсированием занималось несколько битмейкеров, в том числе и Droop-E, E-A-Ski, Gennessee Lewis, Kanye West и Sean T. В гостевом участии в альбоме также присутствуют Bavgate, E-40, G-Stack, Mac Dre (он был застрелен за 6,5 месяцев до выхода альбома), Mac Mall, Messy Marv, Miami, PSD, The Jacka, Turf Talk и Yukmouth среди прочих. Вторая часть к альбому под названием Son of a Pimp Part 2 вышло 27 мая 2016 года. В альбом вошли синглы «Kicked Out the Club», «Super Sic Wit It» и «N.E.W. Oakland». Благодаря ним и возрастанию популярности лейбла Thizz Entertainment этот альбом считается наиболее успешным в дискографии Mistah F.A.B. Представленные в альбоме синглы, как и весь альбом вообще считаются одними из важнейших релизов для хайфи стиля 2000-х годов и хип-хопа из Области залива Сан-Франциско вообще.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Mistah F.A.B.
Альбомы 2005 года
Альбомы Thizz Entertainment
Альбомы, спродюсированные Droop-E
Альбомы, спродюсированные Канье Уэстом
Гангста-рэп-альбомы США